Lindero kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Lindero, Veracruz, ort, Tihuatlán, 
 Lindero, San Luis Potosí, ort, San Martín Chalchicuautla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar